Antonio Martorella, calciatore italiano (1970)
Gianna Martorella, imitatrice e attrice italiana (1960)